BZC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Armação dos Búzios (Brasile)
 bzc – codice ISO 639-3 della lingua malgascia betsimisaraka meridionale